Il doppio del torneo di tennis Salzburg Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Salzburg Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Horacio de la Peña e Horst Skoff (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Johan Donar e Ola Jonsson con il punteggio di 7-5, 6-4.

Teste di Serie

  Horacio de la Peña /  Horst Skoff (campioni)
  David Rikl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

  Fredrik Nilsson /  Marián Vajda (primo turno)
  Vojtěch Flégl /  Daniel Vacek (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Salzburg Challenger 1990